Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado de Pernambuco durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.

Cronologia 

 12 de março de 2020 - Os primeiros dois casos da COVID-19 no Estado são confirmados em Recife. Os pacientes são um casal, uma mulher de 66 anos e um homem de 71 com viagem recente para Roma, na Itália, segundo país com mais casos do vírus no mundo. 
 22 de março de 2020 - Iniciada no dia 20 de mesmo mês, a operação de translado de passegeiros no navio coordenada pelo governo do Estado permite a retirada de 342 ocupantes do cruzeiro Silver Shadow, de bandeira das Bahamas, em quarentena no Porto do Recife.
 25 de março de 2020 - Pernambuco registra a primeira morte pela COVID-19 em Recife. Se tratava de um homem de 85 anos, tinha diabetes hipertensão e cardiopatia isquêmica. Ele não tinha histórico de viagem.
 27 de março de 2020 - A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirma o primeiro caso de COVID-19 em Fernando de Noronha.
 7 de maio de 2020 - Pernambuco ultrapassa 10 mil casos confirmados da COVID-19, registrados pela Secretaria Estadual de Saúde.
 20 de junho de 2020 - Pernambuco ultrapassa 50 mil casos confirmados da COVID-19, registrados pela Secretaria Estadual de Saúde.
 11 de julho de 2020 - Pernambuco ultrapassa 50 mil pessoas curadas da COVID-19, registradas pela Secretaria Estadual de Saúde.
 23 de agosto de 2020 - Pernambuco ultrapassa 100 mil pessoas curadas da COVID-19, registradas pela Secretaria Estadual de Saúde.
 17 de janeiro de 2021 - Pernambuco ultrapassa 10 mil mortes causadas pela COVID-19, registradas pela Secretaria Estadual de Saúde.
 22 de janeiro de 2021 - Fernando de Noronha confirma a primeira morte de um morador da ilha por COVID-19.

Estatísticas 

Por município:

Essa é a lista de municípios com mais casos confirmados:

Até 6 de maio de 2020.

 
Pandemias ou epidemias em curso